Herrernes mountainbike konkurrence under sommer-OL 2016 fandt sted 21. august 2016 og blev afviklet ved Mountain Bike Centre i Deodoro Olympic Park.

Format 
Der var 49 ryttere kvalificeret til konkurrencen, der blev afviklet som en samlet start på en rundstrækning. Antallet af omgange på rundstrækningen var bestemt af at løbet skulle have en længde mellem 1 time og 30 minutter og 1 time og 45 minutter.

Startliste og resultat

Referencer

Eksterne henvisninger 
http://doc.rero.ch/record/256687
http://www.uci.ch/mm/Document/News/NewsGeneral/16/76/10/2014-04-Rio2016-QualificationSystem-FINAL-CyclingMountainBike-EN_Neutral.pdf

MTB Cross Country (herrer)
Mountainbikeløb